Dawson é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Dawson (Geórgia)
Condado de Dawson (Montana)
Condado de Dawson (Nebraska)
Condado de Dawson (Texas)

Desambiguações de topônimos